Elimar II. (též Egilmar; †1142) byl v letech 1108–1142 historicky druhým oldenburským hrabětem. Byl synem Elimara I. a jeho manželky Richenzy.

Egilmar II. byl ženatý s Eilikou z Arnsbergu, dcerou hraběte Jindřicha z Rietbergu a hraběnky Beatrix z Hildrizhausenu. Měli spolu pět dětí, mezi nimi Kristiána, Elimarova nástupce.

Jako opatrovník své manželky byl Elimar II. také držitelem hradu Rietberg, jako takový byl v roce 1141 zmíněn v Kolínské královské kronice. Ta se zmiňuje i o velkém sporu mezi Elimarem a hrabaty Ekbertem z Tecklenburgu a Ottou z Ravensbergu.

Vývod z předků 

Narození v 11. století
Úmrtí v roce 1142
Osoby s nejistým datem narození
Osoby s nejistým datem úmrtí
Oldenburští panovníci
Muži